Сян-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Сян-Кюель — озеро, на левом берегу р. Алдан, координаты 58°29’с. ш. 129°43’в. д..
 Сян-Кюель — озеро, северо-восточнее оз. Сайылык-Кюель, координаты 66°30’с. ш. 151°21’в. д..
 Сян-Кюель — озеро, между р. Мыннийыкы и р. Уюлу, координаты 64°17’с. ш. 125°20’в. д..
 Сян-Кюель — озеро, в левобережье р. Колыма, юго-восточнее оз. Багылла, координаты 68°13’с. ш. 156°52’в. д..
 Сян-Кюель — озеро, восточнее оз. Балаганнах, на Колымской низменности, координаты 68°32’с. ш. 155°15’в. д..

Примечания

См. также 
 Аян-Кюель
 Кюель-Сяне